Ludzie:
 Alma Cogan – angielska piosenkarka
 Dean Cogan – irlandzki ksiądz i pisarz
 Kevin Cogan – kierowca Formuły 1